Múzquiz hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Miguel de Múzquiz y Goyeneche (1719-1785), político ilustrado español que ejerció de secretario de Hacienda y Guerra del rey Carlos III. 
 Melchor Múzquiz (1788-1844), 7º presidente de México.
 Joaquín María Muzquiz y Callejas (1841-1890), político español.
 José María Múzquiz (1846-1901), político mexicano, gobernador del estado de Coahuila.
 Matilde Múzquiz Pérez-Seoane (1950-2010), profesora de dibujo española

Lugares 
 Múzquiz, municipio mexicano en el estado de Coahuila.
 Múzquiz, estación del metro de la Ciudad de México.
 Musques o "Muskiz", municipio en la provincia de Vizcaya, País Vasco (España).
 Músquiz o "Muskitz", localidad y concejo perteneciente al municipio de Imoz, Navarra (España).